Кубок Австралії з футболу 2016 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру у Австралії. Титул володаря кубка вперше здобув Мельбурн Сіті. 
Переможець кубка отримав $50,000 як частину загального призового фонду $131,000.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Австралії на soccerway 

2016
Австралія
2016 в австралійському спорті